C13H16N2O2 – formula molecolare dell'amminoglutetimide
C13H16N2O2 – formula molecolare della fitomelatonina
C13H16N2O2 – formula molecolare della melatonina
C13H16N2O2 – formula molecolare del mofebutazone

Formule molecolari